Credit steht für:
 Auflistung der Mitwirkenden an einer Film-, Videospiel- oder Musik-Produktion, insbesondere
 Filmcredits, eine Namensnennung im Vor- oder Abspann von Filmen, TV-Produktionen und Videospielen
 Credit, eine Buchungsebene der Zahlungsbilanz
 Leistungspunkt, eine Leistungseinheit im Bildungsbereich

Siehe auch:
 Kredit